David Haubenstock – attore tedesco naturalizzato francese
 Harald Haubenstock – attore, regista e doppiatore tedesco
 Roman Haubenstock-Ramati – compositore e editore polacco naturalizzato israeliano